Winscombe bezeichnet Orte

in England
 Winscombe (Somerset)

in Neuseeland
 Winscombe (Neuseeland)